Az 1955-ös MotoGP-világbajnokság volt a gyorsaságimotoros-világbajnokság hetedik szezonja. A versenyzők az előző évekhez hasonlóan 4 kategóriában, 500, 350, 250 és 125 köbcentiméteres motorokkal versenyezhettek.

Versenyek

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³ 

MotoGP-szezonok
MotoGP